Etiopien deltog første gang i olympiske lege under Sommer-OL 1956 i Melbourne og har siden deltaget i alle sommerlege undtaget Sommer-OL 1976 i Montréal, Sommer-OL 1984 i Los Angeles og Sommer-OL 1988 i Seoul. Etiopien deltog første gang i vinterlege under Vinter-OL 2006 i Torino, og deltog også under Vinter-OL 2010 i Vancouver.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Etiopiens OL-statistik  på Sports-reference.com

Etiopien ved sommer-OL
Etiopien ved vinter-OL
OL